

Botanique 
Castilleja est un genre de plante de la famille des Orobanchaceae. Ses espèces sont parfois appelées « Pinceau indien ».

Toponyme 
Castilleja est le nom de plusieurs communes andalouses (Espagne) :

 Castilleja del Campo
 Castilleja de la Cuesta
 Castilleja de Guzmán